Doctor Who: Series 4 (Original Television Soundtrack) () — альбом саундтреков, содержащий музыку из 4-го сезона телесериала «Доктор Кто». Композитор — Мюррей Голд. Дирижёр — Бен Фостер. Альбом вышел 17 ноября 2008 года. В треках 12 и 19 принимала участие вокалистка Мелани Пэппенхайм, в треке 6 — контратенор Марк Чемберс.

Список треков

Примечания 

Саундтреки 2008 года